Антарктическая охраняемая территория — область, охраняемая в соответствии с Договором об Антарктике. Существует три типа охраняемых районов согласно международным соглашениям:

 Антарктическая особо охраняемая природная территория (ASPA) в рамках согласованных мер по сохранению антарктической фауны и флоры (1964 года) и приложению V к протоколу об охране окружающей среды (2002). Всего 72 места.
 Особо управляемые районы Антарктики (ASMA) в приложении V протокола (2002). Всего 7 мест.
 Историческое место или памятник (HSM). Всего 92 места.

Были разработаны руководящие принципы для учёных и других посетителей данных мест, чтобы защитить эти области.

Примечания

Ссылки 
 Официальная база данных антарктических ООПТ на сайте системы Договора об Антарктике.

Антарктида
Особо охраняемые природные территории